NGC 4475 (другие обозначения — UGC 7632, MCG 5-30-8, ZWG 159.8, PGC 41225) — спиральная галактика с перемычкой (SBbc) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4475
Волосы Вероники (созвездие)